Cainana pode referir-se a:

 Caninana (Spilotes pullatus), serpente também chamada cainana
 Chiococca alba, planta popularmente chamada de cainana, cainca ou raiz-preta

Desambiguações de biologia